Jaworiw (ukrainisch ; russische Entsprechung /Jaworow) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Jaworiw
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Jaworiw (Sambir)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Dolyna, siehe Jaworiw (Dolyna)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kossiw, siehe Jaworiw (Kossiw)

Siehe auch:
 Jaworow